Чемпионат Фиджи по футболу 2010 — 34-й сезон чемпионата Фиджи по футболу. В турнире приняло участие 11 команд, чемпионом стал футбольный клуб Ба, который примет участие в Лиге чемпионов ОФК 2011/2012.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 

Футбол на Фиджи
2010 год в футболе